Langhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Langhoff (* 1965), deutsche Schriftstellerin, Regisseurin und Dramaturgin
 Friedrich Langhoff (1818–1887), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gerd Langhoff (* 1931), deutscher Sportwissenschaftler, Hochschullehrer und Handballspieler
Holger Langhoff (* 1961), deutscher Handballspieler
 Jürgen Langhoff, deutscher Basketballspieler
 Juri Langhoff, (* 1983), deutscher Autor und Dramatiker. siehe Juri Sternburg
 Klaus Langhoff (* 1939), deutscher Handballspieler und -trainer
 Lukas Langhoff (* 1964), deutscher Theaterregisseur
 Matthias Langhoff (* 1941), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Norbert Langhoff (* 1935), deutscher Ingenieur sowie Wissenschaftler und Unternehmer 
 Paul Langhoff (* 1914), deutscher Radrennfahrer
 Shermin Langhoff (* 1969), deutsche Theatermacherin
 Thomas Langhoff (1938–2012), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Tobias Langhoff (1962–2022), deutscher Schauspieler
 Udo Langhoff (1912–1994), deutscher Schauspieler, Fernsehregisseur und -produzent
 Walter Langhoff (1883–1944), deutscher Industrieller und Führer des Allgemeinen Deutschen Waffenrings
 Wolfgang Langhoff (1901–1966), deutscher Schauspieler, Regisseur und Kommunist
 Wolfgang Langhoff (Manager) (* 1960), deutscher Manager

Siehe auch:
 Langhof
 Langhöfel